

Cinema 
 Sunburn - Bruciata dal sole (Sunburn) – film del 1979 diretto da Richard C. Sarafian

Musica 
 Sunburn – traccia dell'album Your Filthy Little Mouth di David Lee Roth del 1994
 Sunburn – singolo dei Muse del 2000, dall'album Showbiz
 Sunburn – singolo di Armin van Buuren del 2003
 Sunburn – traccia dell'album Ocean Eyes degli Owl City del 2009
 Sunburn – album dei Fuel del 1998
 Sunburn – singolo dei Fuel del 1999
 Sunburn – album dei Sun del 1978

Televisione 
 Sunburn – serie televisiva britannica
 Scottatura d'amore (Sunburn) – episodio di Foreign Exchange

Altro 
 SS-N-22 Sunburn – missile